Bernardo de Claraval —  abade francês que viveu no século XII, santo da Igreja Católica
Bernardo de Chartres — filósofo e humanista francês do século XII
Bernardo Fernandes da Silva — ex-futebolista brasileiro
Bernardo Ferreira — voleibolista indoor brasileiro
Bernardo Harris — ex-jogador profissional de futebol americano estadunidense
Bernardo Vieira de Souza — futebolista brasileiro com passagens por Cruzeiro, Goiás, Vasco, Santos e Palmeiras

Desambiguações de antropônimos